Синсіміон () — комуна в Румунії, у повіті Харгіта.
 Синсіміон () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Адміністративний центр комуни Синсіміон.
 Синсіміон () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Няуа.